Le ministère de l'Équipement peut désigner :
 Espagne : le ministère de l'Équipement ;
 France : dénomination ancienne du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer ;
 Maroc : le ministère de l’Équipement et du Transport ;
 Niger : le ministère de l'Équipement ;
 Tunisie : le ministère de l'Équipement et de l'Habitat.